Szalai Zoltán
 Szalai Zoltán (1919–1995) festő
 Szalai Zoltán (1981–) kultúrtörténész, germanista
Szalay Zoltán
 Szalay Zoltán (1924–2020) restaurátor, egyetemi docens
 Szalay Zoltán (1935–2017) fotóriporter
 Szalay Zoltán (1955) újságíró, szerkesztő
 Szalay Zoltán (1959) erdélyi magyar zeneszerző, zenetanár
 Szalay Zoltán (1985) újságíró, jogász